Chatos kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Chatos (ö i Antarktis),

Cypern 

 Kiádos, ort, Eparchía Ammochóstou, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar